Mercury se poate referi la:
 Programul Mercury, primul program spațial al NASA (1958-1963)
 Boeing E-6 Mercury, avion militar al USAF
 Mercury Research, companie de cercetare de piață din România
 Sailor Mercury, personaj din franciza Sailor Moon

Oameni
 Freddie Mercury (1946-1991), muzician britanic
 Joey Mercury (n. 1979), wrestler american

Vezi și
Mercur